Сочи 1966 — международный шахматный турнир, посвящённый памяти Михаила Чигорина.

Соревнование было организовано Шахматной федерацией РСФСР. К участию были допущены 16 шахматистов. Турнир собрал очень представительный состав. Участвовали 9 советских шахматистов (5 гроссмейстеров, 2 международных и 2 национальных мастера), а также 7 иностранцев (3 гроссмейстера, 2 международных и 2 национальных мастера).

Главным судьей турнира был И. З. Бондаревский.

Победу в турнире одержал В. Л. Корчной, сумевший в упорной борьбе, несмотря на поражение в личной встрече, опередить Л. А. Полугаевского.

Ниже своих возможностей выступил Б. В. Спасский. Он только что завершил тяжелый матч на первенство мира против Т. В. Петросяна и изначально должен был присутствовать на турнире в качестве почетного гостя. В день открытия турнира от участия отказался Р. Д. Холмов. Для сохранения гроссмейстерской нормы нужен был участник-гроссмейстер, и Спасский по личной просьбе В. Н. Тихомировой (председателя Шахматной федерации РСФСР) согласился играть в турнире.

Четверо участников не смогли одержать ни одной победы.

На турнире были установлены нормы международного гроссмейстера и международного мастера. Повышения в звании смог добиться только В. Д. Сергиевский, выполнивший норму международного мастера.

Турнирная таблица

Литература 
 Россия шахматная (Сборник партий) / Авт.-сост. А. З. Магергут. – Тула: Приокское кн. изд-во, 1968. – С. 43, 45–46.

Примечания

См. также 
 Мемориал Чигорина

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Сочи (шахматный турнир) 
Шахматы в СССР 
1966 год в шахматах
Спорт в России в 1966 году
1966 год в Краснодарском крае